Okręty US Navy o nazwie USS  "Sunflower":
 Pierwszy "Sunflower" był kanonierką z okresu wojny secesyjnej
 Drugi "Sunflower" był okrętem pomocniczym obsługującym latarnie morskie.

Sunflower